

Ясногорський — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Ясногорський — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область